Interface Message Processor